CAST:

 CAST в криптографии — название методологии построения симметричных алгоритмов шифрования, которую разработали Карлайл Адамс (Carlisle Adams) и Стаффорд Таварес (Stafford Tavares).
 CAST-128
 CAST-256
  — инструментарий тестирования компьютерных приложений.
  — выполняемый в ЦЕРНе эксперимент по поиску солнечных аксионов.
 CAST — Китайская академия космических технологий